Fours puede referirse a: 

 Fours, comuna francesa situada en Gironda.
 Fours, comuna francesa situada en Nièvre.